

Arquiduquesas da Áustria 
Maria Josefa da Áustria (1699–1757)
Maria Josefa da Áustria (1751–1767)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história